Kasteel Groenendaal (Billinghuizen), een voormalig kasteel te Billinghuizen in de Nederlandse provincie Limburg
 Kasteel Groenendaal (Merksem), een kasteel in Merksem in de Belgische provincie Antwerpen
 Kasteel Groenendaal (Waltwilder), een kasteel te Waltwilder (gemeente Bilzen) in de Belgische provincie Limburg